The Gay Deceiver – film del 1922 diretto da Allen Curtis
The Gay Deceiver – film del 1926 diretto da John M. Stahl